Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält Wirtschaftszahlen Italiens.

PKW-Neuzulassungen nach Marken 
Die Daten wurden von der Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) auf Grundlage der Datenbank des Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ausgearbeitet. Bei den Neuzulassungen 2015 handelt es sich um provisorische Daten mit Stand vom 29. Februar 2016.

PKW-Modellreihen mit den meisten Neuzulassungen 
Es handelt sich hierbei um provisorische Daten. Diese wurden von der Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) und der Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) auf Grundlage der Datenbank des Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mit Stand vom 31. Dezember des jeweiligen Jahres ausgearbeitet.

Siehe auch 
 Wirtschaftszahlen zum Automobil/Europäische Union

Einzelnachweise 

Automobil
Liste (Wirtschaft)
Liste (Automobil)